Fright Night est le premier album du groupe finlandais Stratovarius.
 Fright Night est un film américain réalisé par Edward Bernds en 1947.
 Fright Night est le titre original du film américain Vampire, vous avez dit vampire ?, réalisé par Tom Holland en 1985.
 Fright Night est un film américain réalisé par Craig Gillespie en 2011.